Wyniki zawodów bokserskich rozegranych podczas letnich igrzysk olimpijskich w Meksyku w dniach od 13 do 26 października 1968.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne